Kusunda bezeichnet
eine ethnische Gruppe in Nepal, siehe Kusunda (Volk).
dessen Sprache, siehe Kusunda (Sprache).